Desclos ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Cécile Desclos (1907–1998), französische Lektorin und Autorin
 Marie-Laurence Desclos (* 1952), französische Philosophiehistorikerin